

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Miejskie Pola - część miasta Nowy Wiśnicz
 Miejskie Pola – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Miejskie Pola – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz